Тайлер Андерсон — американський професійний бейсболіст.
 Тайлер Андерсон — український блогер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок